Fetischism - kan syfta på:

 Fetischism (religion) – en religionsvetenskaplig och antropologisk term
 Fetischism (sexologi) –  sexuell åtrå till ett föremål eller en kroppsdel som vanligen inte uppfattas som upphetsande
 Varufetischism – en teori lanserad av Karl Marx